Röbbeck steht für:

 Röbbeck (Velbert), einen Ortsteil der Stadt Velbert in Nordrhein-Westfalen
 Röbbeck (Hesperbach), ein Fließgewässer und Nebenfluss des Hesperbachs in Velbert
 Röbbeck (Hof), ein Gehöft im nordöstlichen Stadtgebiet von Velbert